Rampa, um aclive
Rampa (Natal), antigo ponto de pouso e decolagem de hidroaviões
Lobsang Rampa, escritor
Corrida de montanha (automobilismo), modalidade esportiva também conhecida como rampa

Desambiguação